Семере́нко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Семеренко, Александр Викторович (1958—1995) — российский военнослужащий, участник боевых действий на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации, майор.
 Семеренко, Валентина Александровна (род. 1986) — украинская биатлонистка.
 Семеренко, Виктория Александровна (род. 1986) — украинская биатлонистка.

См. также 
 Симиренко